Le terme Groust peut se référer à:

Personnalités 

 Pierre Groust de Lamotte (†1715), chevalier, conseiller du roi de France. Il acquit le fief de Magnanville, lequel relevaient de la châtellenie de Rosny-sur-Seine, en France.

Toponymes 

 Rivière Groust, un affluent se déversant successivement dans la rivière Lepellé, dans la rivière Arnaud et sur le littoral ouest de la baie d'Ungava. La rivière Groust coule dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, de la région du Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.